Mauritaans voetbalelftal (mannen)
 Mauritaans voetbalelftal (vrouwen)